Rainbow Studios Inc. — американская компания-разработчик компьютерных игр, известная своими симуляторами гонок по бездорожью. Основана в 1995 году. Первоначально делала рельсовые шутеры, такие как их первая игра под названием The Hive, в 1998 году компания создала Motocross Madness для Microsoft Windows. С тех пор компания переключилась на создание автосимуляторов. Изначально независимая, компания была поглощена THQ в 2001 году, а после банкротства первой была куплена Nordic Games в 2013 году.

История компании 
Rainbow Studios, изначально называвшаяся Rainbow Multimedia Group, была основана Эрлом Джарредом в 1986 году. В 1992 году компания решила сосредоточиться на выпуске видеоигр, в связи с чем она была переименована в Rainbow Studios. 8 ноября 2001 года издатель видеоигр THQ объявил о личном решении приобрести эту студию. Соглашение о слиянии было подписано между двумя компаниями 21 декабря 2001 года, сделка была завершена 3 января 2002 года.

В 2005 году Джарред вместе с вице-председателем Джеффом Падденом и сотрудниками Риком Балтманом и Роббом Ринардом покинул Rainbow Studios и основал новую студию по производству видеоигр 2XL Games. Еще три ветерана Rainbow Studios — Брэд Руминер, Деннис Бут и Гленн О'Бэннон — в апреле 2008 года отпочковались от Rainbow и объявили о создании своей студии TimeFly Studios.

В середине апреля 2008 года Rainbow Studios уволила команду из 30 человек, работавших над неназванной игрой. Поскольку команда составляла «меньшинство» в достаточно большой структуре студии, разработка игры была продолжена, даже несмотря на сокращение штата. Дальнейшие увольнения были спровоцированы в ноябре 2008 — феврале 2009 года в рамках более масштабной реструктуризации THQ. Чтобы продвинуть идею THQ о цифровом распространении игр как части своего основного портфолио, с 3 февраля Rainbow Studios и дочерняя студия Juice Games были переименованы в THQ Digital Studios Phoenix и THQ Digital Studios Warrington соответственно. В результате реструктуризации обе студии в совокупности потеряли 60 сотрудников.  

9 августа 2011 года THQ объявила, что в рамках ещё одной крупной реструктуризации THQ Digital Studios Phoenix будет закрыта. Закрытие привело к сокращению 48 рабочих мест в студии Phoenix. THQ планировала сохранить на месте отдел обеспечения качества.

Позднее THQ подала заявление о банкротстве, и многие из её активов, включая разработанную Rainbow Studios франшизу MX vs. ATV, в 2013 году были проданы с аукциона издателю Nordic Games (позже известному как THQ Nordic). Поскольку Nordic Games планировала начать разработку новых игр для этой франшизы, компания решила возродить Rainbow Studios под прежним названием и на прежнем месте. О переезде было объявлено в декабре того же года, после чего новая Rainbow Studios начала нанимать людей, ранее работавших в старой компании, включая Кена Джорджа, Дэйва Дуайра, Майка Мамула, Брэда Боулинга, Скотта Хофмана, Джастина Уолша, Дэвида Кнудсена, и Криса Гилберта.

По состоянию на июнь 2019 года в Rainbow Studios работал 41 сотрудник.

Разработанные игры

Примечания

Ссылки 
 

Компании, основанные в 1996 году
Производители компьютерных игр США
Производители компьютерных игр по алфавиту